Нижче наведено список 31 муніципалітетів провінції Матера. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Матера